El nombre Jesús María Rodríguez puede referirse a:

 Jesús María Rodríguez Balbín (1836-1891), obispo colombiano de la Iglesia católica;
 Jesús María Rodríguez Hernández (19??-), abogado y político mexicano;
 Jesús María Rodríguez Orrantía (1948-), político español;
 Jesús María Rodríguez Román (1954-), político español.